Monastero di San Paolo di Messina
 Monastero di San Paolo di Parma
 Monastero di San Paolo eremita in Egitto